Agawam može značiti:
Agawam (Pennacook), pleme konfederacije Pennacook.
Agawam (Pocomtuc), pleme Pocomtuc Indijanaca.
Agawam (Wampanoag), pleme konfederacije Wampanoaga.

Gradovi:
Agawam, Massachusetts, grad u Massachusettsu, u okrugu Hampden.
Agawam (rijeka), pritoka Warehama u Massachusettsu.